Алекса́ндр Алавердя́н (): Алавердян, Александр Галустович (Алафердов; 1914—1994) — советский военнослужащий; полный кавалер ордена Славы.
 Алавердян, Александр Григорьевич (род. 1923) ― советский и армянский врач-патологоанатом, д. м. н. (1970), профессор (1970).